Tópico puede referirse a:
 un tópico literario, la expresión que en la tradición retórica y literaria une contenidos semánticos fijos con expresiones formales recurrentes y se repite, con leves variaciones, a lo largo de los años;
 el tópico, constituyente de una oración sobre el cual dicha oración predica algo;
 un lugar común, una  expresión repetida tantas veces que se ha convertido en vulgar o trivial; o
 un medicamento que se aplica de forma externa y local, llamado también «ungüento» o «pomada».